Jméno Minčol nese více různých objektů:

 Minčol (národní přírodní rezervace) – slovenská národní přírodní rezervace na Oravě
 Minčol (Čergov) (1157 m) – nejvyšší vrch ve slovenském pohoří Čergov
 Minčol (vrch) (1394 m) – nejvyšší vrch v Oravské Maguře
 Minčol (Oravská Magura) (1139 m) – jiný vrch v Oravské Maguře
 Minčol (Oravské Beskydy) (1 272,8 m) – vrch v Oravských Beskydech
 Minčol (Velká Fatra) (1398 m) – vrch ve Velké Fatře
 Minčol (Malá Fatra) (1363 m) – vrch ve slovenském pohoří Lúčanská Malá Fatra
 Malý Minčol (Malá Fatra) (1330 m) – vrch ve slovenském pohoří Lúčanská Malá Fatra